Nicholas Fairall (ur. 6 lipca 1989 w Andover) – amerykański skoczek narciarski i narciarz wodny. Jako skoczek reprezentant klubu Andover Outing Club.

Jego debiut w Pucharze Świata miał miejsce 1 stycznia 2009 roku w Garmisch-Partenkirchen, podczas Turnieju Czterech Skoczni. Pierwsze punkty zdobył 10 stycznia 2009 roku w Tauplitz, gdzie był 23.

5 stycznia 2015 roku uległ wypadkowi na skoczni w Bischofshofen, w wyniku którego doznał poważnego urazu kręgosłupa. Od tego momentu Fairall porusza się na wózku inwalidzkim. Do skoków narciarskich już nie powrócił, natomiast od końca 2015 r. uprawia narciarstwo wodne w wersji dla niepełnosprawnych. W październiku 2016 r. debiutował na oficjalnych zawodach. Pod koniec 2018 r. został powołany na mistrzostwa świata osób niepełnosprawnych w narciarstwie wodnym w Norwegii, które odbędą się w 2019 roku.

Jego rekord życiowy na skoczni narciarskiej wynoszący 208 metrów ustanowił 21 marca 2013 na Letalnicy w Planicy.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Fairalla na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Fairalla na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2014: 77.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 124.
 sezon 2008/2009: 103.
 sezon 2012/2013: 104.
 sezon 2014/2015: 106.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2005: 104.
 2008: 56.
 2009: 90.
 2013: 37.
 2014: 52.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 115.
 sezon 2006/2007: 29.
 sezon 2007/2008: 109.
 sezon 2008/2009: 28.
 sezon 2010/2011: 69.
 sezon 2011/2012: 30.
 sezon 2012/2013: 25.
 sezon 2013/2014: 109.
 sezon 2014/2015: 30.

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy olimpijczycy
Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Narciarze wodni
Urodzeni w 1989
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014